Михаил Андреевич Мустафин (15 ноября 1916, Вольск, Саратовская губерния — 9 апреля 1987, там же) — гвардии старший лейтенант, командир звена 165-го гвардейского штурмового авиационного Краснознамённого полка 10-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 15 ноября 1916 года в городе Вольск Саратовской губернии в семье рабочего. Согласно информации «Пензенской энциклопедии», Мустафин родился в селе Карновар Баклушинской волости Вольского уезда (ныне Неверкинского района Пензенской области). По национальности — татарин. Член КПСС с 1943 года.

Окончил 8 классов средней школы № 1 (ныне гимназия), школу фабрично-заводского ученичества и аэроклуб. Работал слесарем на Вольском цементном заводе «Комсомолец». В 1937 году поступил в Энгельсское военное авиационное училище, окончил его накануне войны.

Во время войны 
На фронт попал в декабре 1942 года. Воевал на Воронежском, 1-м, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Принимал участие в боях на Курской дуге, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Югославии.

5 июля 1943 года Михаил Мустафин совершил свой первый боевой вылет. Под Белгородом в составе группы из 18 самолётов Ил-2 при ударе по перешедшим в наступление в сторону Курска войскам противника попал под обстрел. Здесь Мустафин уничтожил две автомашины и зенитное орудие.

9 июля 1943 года в районе Рождественки в результате зенитного обстрела артиллерии противника мотор машины Мустафина был повреждён осколком снаряда. Несмотря на это, Михаил Андреевич уничтожил один танк и четыре автомашины. При уходе от цели штурмовик Мустафина был атакован двумя «мессерами». Однако лётчик отразил все атаки вражеских истребителей и привёл поврежденную машину на свой аэродром.

Через несколько месяцев Мустафин начал самостоятельно водить в бой группы штурмовиков. 15 июля 1944 года шестёрка «ильюшиных» под его командованием произвела три боевых вылета. В этот день было уничтожено 7 танков, 3 батареи зенитной артиллерии и более 60 единиц живой силы противника.

22 июля 1944 года группа лётчиков под командованием Мустафина уничтожила 15 автомашин и более 150 гитлеровских солдат и офицеров, подавила огонь двух зенитных точек противника. Все самолеты вернулись на свой аэродром. В каждом из них, в том числе и машине Мустафина, было свыше 50 пулевых пробоин.

После войны 
После войны продолжал службу в ВВС. С 1958 года Мустафин — капитан в запасе.

Имел сына Равиля, также ставшего военным.

Жил и работал в городе Вольск. Скончался 9 апреля 1987 года. Похоронен на Мусульманском кладбище в Вольске.

Награды 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года Мустафину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3498). Также награждён двумя орденами Красного Знамени (1943, 1957), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (1943, 1985), орденом Отечественной войны 2-й степени (1943), орденом Красной Звезды (1952), медалями.

В шестидесятых годах у Михаила Андреевича были похищены все боевые награды.

Память 
 Мемориальная доска на здании школы № 1 (гимназия)в городе Вольске, где учился Мустафин М. А.
 Мемориальный памятник в сквере школы № 1 (гимназия) в городе Вольске, где учился Мустафин М. А.
 Надгробный памятник на мусульманском кладбище города Вольска, где похоронен Мустафин М. А.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии Д. С. Сухоруков. — М.: Воениздат, 2000. — 703 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-203-01883-9.
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998—703 с., илл.
 Герои Советского Союза. М., 1987. Т. 2. Ч. 1 (М-Р).
 Андреев С. А. Совершённое ими бессмертно. М., 1976. С. 170—171.
 Герои и подвиги. Саратов, 1984, кн. 6. / стр. 221—222.

Ссылки 
 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Обобщенный банк данных «Мемориал».

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Члены КПСС
Похороненные в Вольске